Fischinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fischinger (* 1964), deutscher Fußballtrainer
 Emil Gottfried Fischinger (1860–1931), deutscher Elektrotechniker
 Hans Fischinger (1909–1944), deutscher Filmregisseur
 Johann Baptist Ignaz Fischinger (1768–1844), Schweizer Politiker
 Lars A. Fischinger (* 1974), deutscher Sachbuchautor
 Oskar Fischinger (1900–1967), deutschamerikanischer Filmemacher
 Philipp S. Fischinger (* 1979), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Fischingen
 Fischingerbach
 Fischingertal